Otertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Otertjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (7,82 ha)
Otertjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (7,41 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn